Andacollo se poate referi la:

Andacollo, Argentina, localitate din Argentina
Andacollo, Chile, oraș din Chile